I Hjedzsin (1985) dél-koreai sportlövőnő, olimpikon
 I Hjedzsin (1992) dél-koreai pályakerékpáros-nő, olimpikon